Duplan est un patronyme porté notamment par :

 Charles Duplan (1813-1890), avocat, juge et homme politique suisse ;
 Edmond Duplan (né en 1930), auteur compositeur interprète ;
 Édouard Duplan (né en 1983), footballeur français ;
 Jean Duplan (1812-1861), homme politique français ;
 Joseph Duplan (1791-1873), homme politique français ;
 Louis Duplan (1902-1959), prêtre catholique et résistant français ;
 Louis Germain Duplan (1759-?), homme politique français ;
 Pierre Duplan (1806-1878), homme politique français.